La nazionale di rugby a 15 dell'Ucraina () è la selezione di rugby a 15 maschile che rappresenta l'Ucraina in ambito internazionale.

Note

Collegamenti esterni
 
 
 

Ucraina
Rugby a 15
Rugby a 15 in Ucraina